

Persone
Albert Uderzo – autore di fumetti francese
Marcel Uderzo – fumettista e illustratore francese, fratello di Albert
Mario Uderzo – scrittore, teologo, regista e attore italiano

Altro
300928 Uderzo – asteroide della fascia principale